Příjmení Šmída nosí více osobností:

 Bohumil Šmída (1914–1989) – český filmař, herec, produkční, filmový manažer, organizátor a pedagog
 Jindřich Šmída (1907–1974) – český a československý politik
 Josef Šmída (1919–1969) – český herec, režisér a dramatik, zakladatel divadélka Větrník
 Martin Šmída (* 1985) – český politik a projektový manažer
 Vlastimil Šmída (1933–2019) – český horolezec

Související články 
 Šmíd
 Šmídová